De drie gratiën (mythologie), godinnen uit de Griekse en Romeinse mythologie
De drie gratiën (Rubens, 1620-1623), een schilderij uit 1620 à 1623 van de Belgische schilder Peter Paul Rubens
De Drie Gratiën (Rubens, 1639), een schilderij uit 1639 van de Belgische schilder Peter Paul Rubens
De drie gratiën (Rafaël), een schilderij van de Italiaanse schilder Rafaël
De drie gratiën (Lucas Cranach), een schilderij van de Duitse schilder Lucas Cranach de Oude